Владимир Радкевич:
 Радкевич, Владимир Валерьевич (род. 1976) — узбекский футболист, тренер.
 Радкевич, Владимир Ильич (1927—1987) — русский поэт, журналист.